— японская художница укиё-э, третья дочь Кацусики Хокусая. Личное имя —  или .

Даты и места рождения и смерти Ои неизвестны, имеются теории о том, что она родилась, когда Хокусаю было 32 (в 1791) или 37 лет (в 1797). Ои была замужем за учеником знаменитого художника , но она находила полотна своего мужа комически бездарными, и он развёлся с ней, после чего она вернулась в родительский дом. Свой профессиональный псевдоним Ои взяла, согласно некоторым сведениям, из-за того, что отец звал её не иначе как .

Ои помогала Хокусаю в работе с юного возраста, а своё первое произведение создала после 1810 года. Из-за того, что манера рисовать, а в особенности изображать руки и волосы, у Ои похожа на работы старшей сестры , их считали одним человеком. Ои была очень талантлива, что отмечал и её отец: . Самые высоко оценённые критиками работы Ои — , , .

Спустя несколько лет после смерти Хокусая Ои ушла из дома и не вернулась.

Мангака Хинако Сугиура создала мангу Miss Hokusai, основанную на истории жизни Ои. В 2015 году по манге сняли одноимённый аниме-фильм.

Примечания

Литература 
 
 
 

Художники укиё-э
Художники Японии